Ричибукто:

 Ричибукто — город в графстве Кент провинции Нью-Брансуик (Канада).
 Ричибукто — река, расположена в восточном Нью-Брансуике.